L'aire urbaine de Cahors est une aire urbaine française constituée autour de la ville de Cahors, chef-lieu du Lot.

L’aire urbaine de Cahors a les mêmes limites que l’espace urbain de Cahors.

Caractéristiques 

En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Cahors remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent.

D'après la délimitation établie par l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Cahors est composée de 44 communes, toutes situées dans le Lot.

Son pôle urbain est l'unité urbaine de Cahors (couramment : agglomération).

Communes 

Liste des communes appartenant à l'aire urbaine de Cahors selon la nouvelle délimitation de 2010 et sa population municipale en 2017 (liste établie par ordre alphabétique) :

Évolution démographique 

L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010.

Articles connexes 
 Communes du Lot
 Aire urbaine de Figeac
 Espace urbain (France)

Notes et références 

Cahors